El término Fundación Guggenheim puede referirse, en esta enciclopedia:

a la Fundación Solomon R. Guggenheim, que promueve el arte moderno;
a la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que otorga las becas Guggenheim en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y artes creativas, a excepción de las artes escénicas.